Кузьмин, Валентин:
 Кузьмин, Валентин Викторович (1941—2012) — советский пловец.
 Кузьмин, Валентин Петрович (1893—1973) — советский селекционер растений, академик ВАСХНИЛ.
 Кузьмин, Валентин Сергеевич (1921—1957) — Герой Советского Союза.
 Кузьмин, Валентин Степанович (1935—2013) — советский и российский тренер по легкой атлетике.